Oosterend (Opsterland), in de gemeente Opsterland, provincie Friesland
 Oosterend (Súdwest-Fryslân), in de gemeente Súdwest-Fryslân, provincie Friesland
 Kleine Gaastmeer, oude benaming voor deze plaats in de gemeente Súdwest-Fryslân
 Oosterend (Terschelling), in/op de eilandgemeente Terschelling, provincie Friesland
 Oosterend (Texel), in/op de eilandgemeente Texel, provincie Noord-Holland
 Oosterend (Waadhoeke), in de gemeente Waadhoeke, provincie Friesland